Indonesië
 Prigen (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Prigen (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java